La Chiesa cattolica venera come santi tre persone con il nome San Tiberio:

San Tiberio d'Agde (tra il III ed il IV secolo), martire ad Agde con santa Fiorenza e san Modesto sotto l'imperatore Diocleziano, celebrato il 10 novembre;
San Tiberio di Pinerolo (III secolo), milite della legione Tebea,  martirizzato nei pressi di Pinerolo, commemorato il 24 aprile; 
San Tiberio, che subì il martirio in Oriente e viene ricordato il 9 agosto.